

Santi 
 San Vincenzo di Soignies, al secolo Madelgario († 667), nobile franco, commemorato l'8 agosto.
 San Vincenzo de' Paoli († 1660), sacerdote francese, fondatore e ispiratore di numerose congregazioni religiose, festeggiato il 27 settembre
 San Vincenzo Ferreri, forma italianizzata di Vicent Ferrer († 1419), predicatore Domenicano, la cui memoria si celebra il 5 aprile
 San Vincenzo di Lerino († 450 circa), abate, fratello di San Lupo di Troyes, autore del Commonitorium, commemorato il 24 maggio
 San Vincenzo Pallotti († 1850), sacerdote, fondatore della Congregazione e della Società dell'apostolato cattolico, festeggiato il 22 gennaio
 San Vincenzo Maria Strambi († 1824), vescovo, della Congregazione della Passione di Gesù Cristo, ricordato il 1º gennaio
 San Vincenzo di Saragozza († 304), diacono e martire, commemorato il 22 gennaio

Geografia

Comuni 
 San Vincenzo – comune italiano in provincia di Livorno
 San Vincenzo La Costa – comune italiano in provincia di Cosenza
 San Vincenzo Valle Roveto – comune italiano in provincia dell'Aquila
 Saint-Vincent – comune italiano della Valle d'Aosta

Frazioni e località 
 San Vincenzo è uno dei sestieri di Genova
 San Vincenzo è il borgo dell'isola di Stromboli (comune di Lipari, nella città metropolitana di Messina) dove approdano le navi e i traghetti
 San Vincenzo a Torri è la frazione di Scandicci nella città metropolitana di Firenze ospitante l'omonima pieve

Altro 
 Golfo di San Vincenzo - golfo dell'Australia meridionale, in cui sorge Adelaide

Architetture religiose

Associazioni 
 Società San Vincenzo De Paoli – spesso abbreviata come la San Vincenzo, è un'organizzazione cattolica

Pagine correlate 
 São Vicente
 San Vicente